KID eller kid har flere betydninger:
 Kunstindeks Danmark
 Et kid er en ung ged
 KID (virksomhed), en forkortelse af Kindle Imagine Develop, var en japansk spiludvikler
 KID-nummer, et nummer der anvendes ved betaling af regninger i Norge
 Kultur- og Idrettsbygg, et kommunalt foretagende i Oslo i Norge
 K.I.D (band) er et canadisk indie rockband
 K.I.D. (musiker), et disco-projekt af Geoff Bastow
 Kid Capri (født 1967), amerikansk dj og rapper
 Kid Carpet, britisk musiker fra Bristol
 Kid Crème (født 1974), house-musikproducer og dj
 Kid Cudi (født 1984), amerikansk rapper
 Kid Jensen (født 1950; David Jensen), canadisk-britisk radio-dj
 Kid Ory (1886–1973), amerikansk jazz-trækbasunist og bandleder
 Kid Rock (født 1971), amerikansk sanger
 Kid Creole (født 1950), amerikansk musiker og leder af Kid Creole and the Coconuts